Пениель Млапа (; 20 февраля 1991, Ломе, Того) — футболист, нападающий эмиратского клуба «Аль-Наср» (Дубай) и сборной Того.

Карьера 
В 1999 году на игрока вышли скауты «Мюнхен 1860», и он перешёл в их академию, откуда выпустился в 2009 году, перейдя сначала во вторую, а затем и в основную команду клуба. В сезоне 2007/08 стал лучшим бомбардиром юниорской Бундеслиги с 11 забитыми голами.

Во второй команде Млапа дебютировал в 12 сентября 2008 года в домашнем поединке 4-го тура Южной Регионаллиги против «Хайденхайма», который закончился крупным поражением со счётом 0:3. Пениель появился на поле на 73-ей минуте, заменив Флориана Йюнгвирта.

В концовке сезона 2008/09 Пениель был вызван в основную команду «Мюнхен 1860», которая выступала во Второй Бундеслиге. 17 мая 2009 года в домашнем поединке 33-го тура против «Алеманнии» состоялся его дебют. Он вышел на замену на последней минуте матча вместо Мануэля Шеффлера. Также в том чемпионате он вышел на замену и в следующем туре. Сезон 2009/10 Пениель начал во второй команде, но с шестого тура уже стал игроком основной, за которую сыграл 21 матч и забил 6 голов.

Сразу после окончания сезона им заинтересовался «Хоффенхайм», и 25 мая 2010 года он подписал с клубом трёхлетний контракт. 21 августа 2010 года он дебютировал в домашнем поединке первого тура Бундеслиги против «Вердера», который закончился победой со счётом 4:1. Млапа вышел на поле в основном составе, забил гол на 37-й минуте и был заменён на 77-й Денисом Томалла. В дебютном сезоне Пениель сразу стал игроком основы, проведя 30 игр и забив 4 мяча.

30 сентября 2010 года появились сведения о том, что «Тоттенхэм Хотспур» хочет купить игрока в зимнее трансферное окно. Пениель в интервью говорил, что не против перехода, однако сделка так и не состоялась. В мае 2012 года было объявлено, что Млапа подписал четырёхлетний контракт с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, сумма трансфера составила €3 млн.

В июле 2014 года Млапа отправился в годичную аренду в «Нюрнберг».

После окончания срока аренды и контракта с «Боруссией» Мёнхенгладбах Млапа перешёл 7 августа 2015 в «Бохум». Первый матч за свою новую команду Пениель провёл 23 августа того же года в матче против своего предыдущего клуба — «Нюрнберга». В июне 2018 года был отдан в аренду в нидерландский клуб ВВВ-Венло.

Карьера в сборной 
Играл в юношеской и молодёжной сборных Германии. Млапа был приглашён в сборную Того 14 ноября 2009 года на матч против сборной Габона, однако ответил отказом. Вместо этого продолжил выступления за молодёжную сборную Германии, с которой вышел в финальную часть чемпионата Европы U-21 2013 года в Израиле.

4 июня 2017 года Млапа дебютировал в составе национальной сборной Того, сыграв в товарищеском матче с командой Комор.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Футболисты Того
Игроки сборной Того по футболу
Игроки ФК «Мюнхен 1860 II»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Хоффенхайм II»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Кальба
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай
Награждённые медалью Фрица Вальтера